Miami River est le nom de plusieurs cours d'eau aux États-Unis :

Great Miami River, Ohio
Little Miami River, Ohio
Miami River, Floride du sud
Miami River (Oregon)
Miami River qui coule jusqu'à l'Indian Lake (angl. Lac d'Indien), près de Speculator (État de New York)

Voir aussi

Miami